Línea 159 puede referirse a:

 Línea 159 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 159 de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 159 de la EMT Madrid, España.